Эдуар Коджови «Эдем» Коджо (; 23 мая 1938, Сокоде, Британское Того - 11 апреля 2020, Париж) – тоголезский политический , государственный и международный деятель, . премьер-министр Того (1994–1996 и 2005–2006).  Генеральный секретарь Организации африканского единства с 1978 по 1983 год. Председатель партии Панафриканская патриотическая конвергенция (Того).

Биография 
В 1964 году окончил Национальную школу администрации во Франции.

С 1973 по 1976 год занимал пост министра финансов страны, с 1976 по 1978 год работал министром иностранных дел Того. 

Сторонник африканского национализма. С 30 апреля 1969 года был первым Генеральным секретарем партии Объединение тоголезского народа. Это была единственная юридически разрешенная партия в стране.

С 1978 по 1983 год был генеральным секретарем Организации африканского единства. После ухода с поста генерального секретаря ОАЕ в 1983 году жил во Франции, где преподавал в Сорбонне , писал для Jeune Afrique, основал журнал Afrique 2000. 

В 1991 году стоял у истоков политической партии Тоголезский союз за демократию, отделившейся от единственной легальной партии Объединение тоголезского народа. Партия выиграла 7 из 81 места на парламентских выборах 1994 года, во время которых она сформировала альянс с Комитетом действия за обновление для 2-го тура выборов, и в результате их оппозиционный альянс получил большинство мест в национальном собрании, победив правящую Объединение тоголезского народа. 

В августе 1999 года создал Панафриканскую патриотическую конвергенцию, которая
объединила четыре политические партии страны: Тоголезский союз за демократию, возглавляемого Эдемом Коджо, Партию действия за демократию, возглавляемой Фрэнсисом Эко, Партию демократов за единство и Союз за демократию и солидарность во главе с Антуаном Фоли.

В 1985 году во Франции издал книгу «Африка завтрашнего дня» ( «Africa of Tomorrow» ), которая позже была переведена на английский язык и издана в США в 1987 году. В 1985 году был награждён Гран-при Большой литературной премии Чёрной Африки.

Примечания

Ссылки 
Edem Kodjo

Премьер-министры Того
Государственные деятели Того
Политики Того
Министры иностранных дел Того
Министры финансов Того
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Педагоги Того
Писатели Того
Лауреаты литературных премий
Преподаватели Парижского университета